Лукавцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лукавцы — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Лукавцы — деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Лукавцы — деревня в Клецком районе Минской области.

Украина 
 Лукавцы — село в Вижницком районе Черновицкой области.